La Competencia ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 La Competencia (Chiapas) im Municipio Huitiupán, Chiapas
 La Competencia (Durango) im Municipio Gómez Palacio, Durango